Nisa (Portugal), een dorp in Portugal
Nisa (taal), een taal in Indonesië
Nisa (Turkmenistan), een oude hoofdstad van de Parthen in wat nu Turkmenistan is
 Nisa (West-Nusa Tenggara), een bestuurslaag in Indonesië
Nuclear and Industrial Safety Agency, Japanse overheidsorganisatie die toezicht hield op de veiligheid van nucleaire installaties. Inmiddels is dit na hervormingen de taak van de Nuclear Regulation Authority.
Nederlands Instituut voor Scheeps- en onderwaterArcheologie, voormalig instituut dat heden deel uitmaakt van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed